Лапса (в переводе с латышского — лиса) — латышская фамилия.

 Лапса, Андрей Карлович (род. 1968) — латвийский футболист и тренер.
 Лапса, Лато (род. 1969) — латвийский писатель и журналист.

См. также 
  — уругвайская авиакомпания.